Заячий салат — просторечное название ряда растений:
 Осот огородный
 Чистяк весенний